Kutepow (kyrillisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pawlowitsch Kutepow (1882–1930), kaiserlich-russischer General sowie Konterrevolutionär zur Zeit des Russischen Bürgerkrieges
 Ilja Olegowitsch Kutepow (* 1993), russischer Fußballspieler